Jeremy steht für:
 Jeremy (Band), koreanische Progressive-Metal-Band
 Jeremy (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 1973
 Lied auf Ten (Album) #Jeremy der Rockband Pearl Jam
 Jeremy (Schnecke), eine Schnecke mit linksdrehendem Gehäuse
 Kap Jeremy, Kap an der Rymill-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Jeremy (Vorname), dort auch zu den Namensträgern

Jeremy ist der Familienname folgender Personen:
 Ron Jeremy (* 1953), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Shermain Jeremy (* 1983), antiguanischer Sänger

Siehe auch: